Lazdynėliai ist der litauische Name: 

zweier ostpreußischer Ortschaften im Gebiet der heutigen russischen Oblast Kaliningrad:

 Lasdinehlen (Kreis Gumbinnen), untergegangener Ort
 Lasdinehlen, seit 1946 Mitschurino (Kaliningrad)

Lazdynėliai, des Stadtteils von Vilnius